

Toponyme 

 Vellerot-lès-Belvoir, commune du Doubs.
 Vellerot-lès-Vercel, commune du Doubs.

 Vellerot, village de la commune de Saint-Pierre-en-Vaux (Côte-d'Or). Jeanne-Charlotte de Bréchard est née au château de Vellerot, proche de ce village.